

Hydronyme 
 La Charonne est une rivière française du département de la Marne de la région Champagne-Ardenne et un affluent de la Guenelle, c'est-à-dire un sous-affluent de la Seine par la Marne.

Toponymes 
 Charonne est une ancienne commune de l'ancien département de la Seine, rattachée à Paris en 1859 (dans l'actuel ).
 Charonne est une station du métro de Paris sur la ligne 9, dans le  de Paris (qui doit son nom à la rue de Charonne).
 Le quartier de Charonne est le  quartier administratif de Paris situé dans le  et correspondant globalement à la partie sud de l'ancienne commune de Charonne.
 Le jardin de la Gare-de-Charonne est un espace vert du  accessible de puis la rue du Volga.
 L’atelier de Charonne est un atelier du métro de Paris situé rue de Lagny, dans le sud du , chargé de la maintenance du matériel de la ligne 2 du métro.
 L’église Saint-Germain-de-Charonne est située rue de Bagnolet dans le  de Paris ; derrière elle se trouve le cimetière de Charonne
 Le boulevard de Charonne a été aménagé à l'emplacement du mur des Fermiers généraux qui marquait la limite entre Paris et le village de Charonne jusqu'en 1859.
 La rue de Charonne est une rue menant à l'ancien village de Charonne et qui a donné son nom à la station de métro Charonne.
 Le réservoir de Charonne est l'un des cinq réservoirs secondaires d'eau de la ville de Paris.

Histoire 
 « Charonne » peut faire référence à l'affaire de la station de métro Charonne en 1962.